Dobrocinek, localité de voïvodie de Varmie-Mazurie.
 Dobrocinek, localité de voïvodie de Basse-Silésie.